De Caribbean Cup 1994 was de 6de editie van het internationale voetbaltoernooi voor de leden van de Caraïbische Voetbalunie (CFU). Het toernooi werd van 7 april tot en met 17 april 1994 gehouden in Trinidad en Tobago. Het thuisland won voor de derde keer het toernooi nadat het in de finale de winnaar van vorige jaar, Martinique, versloeg. Voordat het toernooi van start kon gaan konden landen zich kwalificeren door een kwalificatietoernooi. In dat kwalificatietoernooi was er op 27 januari een opmerkelijke situatie in de wedstrijd tussen Barbados en Grenada (zie Groep 1). Er was een regel ingesteld dat er bij de kwalificatiewedstrijden altijd een winnaar moest zijn. Mocht de wedstrijd gelijk eindigen dan zou er een verlenging worden gespeeld waarbij de golden goal dubbel zou tellen. Barbados moest met 2 punten verschil winnen maar stond vlak voor tijd slechts met 2-1 voor. Dat zou niet genoeg zijn voor kwalificatie. Om een verlenging af te dwingen, waar een doelpunt immers dubbel zou tellen, maakte Barbados verdediger Sealy expres een eigen doelpunt. Vervolgens probeerde Grenada nog te scoren, desnoods in eigen doel, maar het hele elftal van Barbados verdedigde beide goals waardoor er niet meer werd gescoord. Met een eindstand van 2-2 werd er een verlenging afgedwongen. In de verlenging scoorde Thorne een goal voor Barbados, die de wedstrijd daardoor met 4-2 won en zich plaatste voor het hoofdtoernooi van Caribbean Cup van 1994. De regel dat een 'Golden goal' dubbel telt is daarna nooit meer gebruikt in het toernooi om de Caribbean Cup.

Kwalificatie

Deelnemers

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

De winnaar kon zich al niet meer plaatsen voor het hoofdtoernooi, daardoor is het waarschijnlijk dat deze wedstrijd nooit is gespeeld. 

De wedstrijdstrijd werd afgelast vanwege problemen met het publiek.

Groep 5

Groep 6
 trok zich terug.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockoutfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1994
Caribbean Cup
Voetbal in Trinidad en Tobago
Sportevenement in Trinidad en Tobago